Pacov ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Pacov, Stadt im Okres Pelhřimov, siehe Pacov
 Pacov, Ortsteil von Městečko Trnávka, Okres Svitavy
 Pacov, Ortsteil von Říčany, Okres Praha-východ